Trois âges peut faire référence à :

 Trois âges de Vico, l'une des premières tentatives de construction, en 1725 d'une philosophie de l'histoire, par Giambattista Vico ;
 Système des Trois âges préhistoriques, ancien système de division des périodes de la préhistoire en âge de pierre, âge du bronze et âge du fer ;
 Trois âges des archives, théorie sur la conservation des documents écrits ;
  ou Trois âges du Dharma, divisions de temps suivant la mort du bouddha Shakyamuni ;
 Les Trois Âges et la Mort, tableau de Hans Baldung (1510) ;
 Les Trois Âges de la femme, tableau de Gustav Klimt (1905) ;
 Les Trois Âges de l'homme, tableau du Titien (entre 1512 et 1514) ;
 Les Trois Âges, film de Buster Keaton et Edward F. Cline (1923) ;
 , traité catholique de spiritualité en 2 volumes du frère dominicain Reginald Garrigou-Lagrange (1938).